Монбуди́ф (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Конда. Округ коммуны — Сен-Флур.

Код INSEE коммуны — 15129.

Коммуна расположена приблизительно в 390 км к югу от Парижа, в 55 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 55 км к северо-востоку от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 208 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 135 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 96 были экономически активными, 39 — неактивными (показатель активности — 71,1 %, в 1999 году было 72,4 %). Из 96 активных работали 88 человек (52 мужчины и 36 женщин), безработных было 8 (3 мужчин и 5 женщин). Среди 39 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Музей Жоржа Помпиду

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь